Sant'Ambrogio di Valpolicella — comuna italiana do Vêneto
 Sant'Ambrogio di Torino — comuna italiana do Piemonte
 Sant'Ambrogio sul Garigliano — comuna italiana do Lácio
 Sant'Ambrogio della Massima — igreja na cidade de Roma
 Sant'Ambrogio all'Aurelio — igreja na cidade de Roma

Desambiguações de topônimos